Łyszkowice – wieś w województwie łódzkim, w powiecie łowickim, w gminie Łyszkowice 
 Łyszkowice – wieś w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Pęczniew 
 Łyszkowice – wieś w województwie małopolskim, w powiecie proszowickim, w gminie Koniusza 
 Łyszkowice – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie łowickim
 Łyszkowice – nieczynny przystanek osobowy w Łyszkowicach, w województwie małopolskim
 Łyszkowice – dawna gromada w powiecie łowickim w województwie łódzkim

Zobacz też 
 Kolonia Łyszkowice